Дмитрий Владимирович Овсянников: Овсянников, Дмитрий Владимирович (род. 1970) — советский и белорусский хоккеист. Тренер.
 Овсянников, Дмитрий Владимирович (род. 1977) — российский государственный деятель, губернатор Севастополя (2017—2019).